И́горь Курно́сов:
 Курносов, Игорь Дмитриевич (1985—2013) — российский шахматист, гроссмейстер.
 Курносов, Игорь Петрович (род. 1967) — российский волейбольный тренер.